Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Chicago 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Pam Shriver che ha battuto in finale Barbara Potter 7–6, 2–6, 6–3.

Teste di serie 

 Pam Shriver (campionessa)
 Andrea Temesvári (secondo turno)
 Tracy Austin (secondo turno)
 Wendy Turnbull (semifinali)

 Helena Suková (semifinali)
 Bonnie Gadusek (quarti di finale)
 Kathy Rinaldi (quarti di finale)
 Carling Bassett (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Chicago 1984